Frank Uhlig, (1955 -), un ancien footballeur est-allemand.
 Helmut Uhlig, (1942 -), un joueur allemand de basket-ball.
 Theodor Uhlig, (1822 - 1853), un altiste, compositeur et critique musical allemand.
 Viktor Karl Uhlig, (1857 - 1911), un professeur paléontologue, géologue et stratigraphe autrichien.